Duff est un nom propre, un prénom donné en Écosse, et un patronyme breton et irlandais.

Prénom 
 
 Duff ou Dubh est un roi d'Écosse au .
 Duff McKagan est un musicien américain.
 Duff Cooper est un diplomate.
  (1791-1875), est un politicien américain.

Patronyme 

 Alan Duff, auteur néo-zélandais maori ;
 Alexander Duff ;
 Alexandra Duff (1891-1959), princesse britannique, fille d'Alexander Duff ;
 Anne-Marie Duff, actrice britannique d'origine irlandaise ;
 Christelle Le Duff, joueuse de rugby à XV français d'origine bretonne ;
 Damien Duff, joueur de football irlandais ;
 Richard (Dick) Duff, joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Dom Duff, musicien breton ;
 Haylie Duff; actrice américaine et sœur ainée d'Hilary Duff ;
 Hilary Duff, actrice et chanteuse pop rock américaine ;
 Howard Duff (1913-1990), acteur américain ;
 Lyman Poore Duff, juge en chef de la Cour suprême du Canada ;
 Maud Duff, princesse anglaise de l'époque victorienne ;
 Matt Duff, humoriste/chanteur de chairlift Québécois ;
 Mike Duff, joueur de football anglais.

Voir aussi le nom de famille breton Le Duff.

Toponymie 

 Le Mont Duff est le plus haut sommet de l'île de Mangareva aux Îles Gambier (Polynésie française).
 Les îles Duff sont un groupe d'îles situées au nord-est des îles Santa Cruz, dans les îles Salomon, en Polynésie.
 Dourduff ("eau noire"), noms de plusieurs rivières et fleuves en Bretagne.

 Duff, village situé au Saskatchewan ;

Titres 

 DUFF : le faire-valoir, ou DUFF au Québec (The DUFF), est un film américain réalisé par Ari Sandel et sorti en 2015.

Divers 
 La Duff est une marque de bière initialement fictive de la série télévisée Les Simpson, devenue réelle en 2006.
 Le duff est un tambour sur cadre d'Inde.
Prénom écossais
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme breton
Patronyme irlandais